Fogliano ima više značenja:
 Fogliano, Gorizia
 Fogliano, Modena
 Fogliano, Perugia
 Fogliano, Reggio Emilia